Ко́лтуши:
 Колтуши — деревня во Всеволожском районе Ленинградской области
 Колтуши — железнодорожная платформа во Всеволожском районе Ленинградской области